Athabasca, un nombre anglificado de una palabra del idioma cree que designaba el Lago Athabasca, puede referirse a:

Geografía 
 Monte Athabasca, una montaña entre el Parque Nacional Jasper y el Parque Nacional Banff, en Canadá. 
 Glaciar Athabasca, un glaciar en el Campo de hielo Columbia, en el Parque Nacional Jasper, Canadá. 
 Río Athabasca, río en Alberta, Canadá. 
 Athabasca Falls, cataratas en el río Athabasca. 
 Delta Peace-Athabasca, delta de los ríos Peace y Athabasca cerca del lago Athabasca. 
 Arenas de alquitrán de Athabasca, región petrolífera en Alberta, Canadá. 
 Lago Athabasca, lago de Alberta y Saskatchewan, Canadá. 
 Paso Athabasca, un paso de montaña en el Parque Nacional Jasper.

Localidades 
 Athabascaville, Quebec